Santa Fe (Spaans) of Santa Fé (Portugees) (= Heilig geloof) kan verwijzen naar:

 Santa Fe (New Mexico), hoofdstad van de Amerikaanse staat New Mexico
 Santa Fe (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Santa Fe (Argentinië), een stad in Argentinië
 Santa Fe (provincie), een provincie in Argentinië
 Santa Fé (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Santa Fe (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu
 Santa Fe (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte 
 Santa Fe (Nueva Vizcaya), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Vizcaya 
 Santa Fe (Romblon), een gemeente in de Filipijnse provincie Romblon
 Santa Fe (Colón), een gemeente in het Hondurese departement Colón
 Santa Fe (Ocotepeque), een gemeente in het Hondurese departement Ocotepeque
 Santa Fe (Panama), een stad in de Panamese provincie Veraguas
 Nationaal park Santa Fe, een nationaal park in Panama
 Santa Fe (district), een district in de Panamese provincie Veraguas
 Santa Fe (Granada), een gemeente in de Spaanse provincie Granada
 Santa Fe van de Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
 Santa Fe (Distrito Federal), een wijk in Mexico-City
 Santa Fe (eiland), eiland van de Galapagoseilanden
Zie ook:
 Bogota (stad), tot 2000 Santa Fe de Bogotá geheten
 Santa Fe County, een county in de Amerikaanse staat New Mexico
 Santa Fe Instituut, een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat New Mexico
 Santa Fe Springs, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Hotel Santa Fe, een hotel in Disneyland Paris
 Hyundai Santa Fe, een SUV van het automerk Hyundai
 Santa Fe (historische vereniging), een vereniging in Venlo die voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog beheert, met eigen museum
 Santa Fe International Corporation, een voormalige olieboormaatschappij

Zie ook 
 Sainte-Foy, Franse variant (doorverwijspagina)